Новобешево () — село на Украине, находится в Старобешевском районе Донецкой области. Под контролем самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.

География

Соседние населённые пункты по странам света 
С: Обильное, Марьяновка

СЗ: Новосёловка, Червоное, Андреевка, Любовка

СВ: Калинина, Придорожное, Павлоградское, Ларино

З:  —

В: Каменка, Новый Свет, Кирово

ЮЗ: Коммунаровка

ЮВ: Старобешево

Ю: Песчаное

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 268 человек.

Общие сведения 
Код КОАТУУ — 1424582405. Почтовый индекс — 87211. Телефонный код — 6253.

Адрес местного совета 
87210, Донецкая область, Старобешевский р-н, с.Марьяновка, ул.Мира, 10а

19 марта 1921 года  у села был разгромлен продовольственный отряд из пос. Юзовки, направленный для изъятия хлеба у крестьян для рабочих. Погибшие бойцы отряда был похоронены в пос. Юзовка в сквере Павших коммунаров. В честь погибших назван проспект, который начинается от сквера — проспект Павших коммунаров.

Примечания

Ссылки 
 Новобешево на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Старобешевского района